КДУ — контроллер дорожный универсальный
КДУ-2,0 «Украинка» — советская дробилка кормов
Советские переносные и перекатываемые короткоструйные дождевальные установки:
КДУ-38
КДУ-41
КДУ-45
КДУ-47
КДУ-48
КДУ-55